Reiners ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Reiners (* 1983), deutscher Dirigent
 Florian Reiners (* 1972), deutscher Schauspieler
 Hans Wilhelm Reiners (* 1955), deutscher CDU-Politiker und seit 2014 Oberbürgermeister von Mönchengladbach
 Heinrich Reiners (1934–2022), deutscher Diplomat
 Helmut Reiners (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Heribert Reiners (1884–1960), deutscher Kunsthistoriker und Hochschullehrer
 Holger Reiners (* 1948), deutscher Architekt und Autor
 Jacob Reiners (1828–1907), deutscher Porträtmaler
 Johann Reiners (1825–1908), deutscher Ökonomierat, Namensgeber der Kleinbahn „Jan Reiners“
 Klaus Reiners (* 1934), deutscher Kirchenmusiker
 Leo Reiners (1898–1958), deutscher Journalist, Beamter und Heimatforscher
 Ludwig Reiners (1896–1957), deutscher Fabrikant, Kaufmann und Schriftsteller
 Marie Reiners (* 1961), deutsche Drehbuchautorin
 Rainer Reiners (* 1959), deutscher Film- und Theaterschauspieler
 Rita Reiners (1911–1988), deutsche Schriftstellerin
 Till Reiners (* 1985), deutscher Kabarettist und Slam-Poet
 Werner Reiners-Kröncke (1948–2018), deutscher Hochschullehrer und Sozialarbeitswissenschaftler
 Wolfram Reiners (* 1967), deutscher Unternehmer, Erfinder und Kitesurfer

Siehe auch:
 Reiner
 Reinhards
 Reinhartz, Reinharz
 Reinard
 Reinert, Reinerth
 Reinertz, Reinerz
 Rainer
 Villa Reiners